Кенсро () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Кенсро () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор